

Wydarzenia 

 Rozpoczęła się budowa akweduktu Aqua Marcia.
 Budowa rzymskiej drogi Via Aurelia.

Urodzili się 
 Ptolemeusz Memfites, jedyny syn egipskiego króla Ptolemeusza VIII Euergetesa II Fyskona i jego siostry-żony Kleopatry II (zm. 130 p.n.e.).

Zmarli 
 Arystarch z Samotraki, grecki gramatyk.

Przypisy